Сурчин () — город в Сербии, в пригороде Белграда, центр общины Сурчин.

История 

Первое упоминание о населённом пункте на месте современного Сурчина относится к 1404 году, когда он был подарен королём семье феодала Морович. После Пожаревацкого мира 1718 года территория Сурчина входит в состав земунского поместья графа Шенборна, а с 1745 года включён в Военную границу. В 2004 году Сурчин стал центром общины Сурчин, которая была выделена из состава общины Земун.

Население 

Численность населения 14 292 чел. (перепись 2002).

Большинство населения города составляют сербы — 86 %. Проживают также цыгане (5 %), хорваты (3 %), югословены (1 %), черногорцы (1 %) и другие.

Численность совершеннолетних в городе — 11 069 чел, средний возраст населения — 37,2 года (мужчины — 36,3, женщины — 38,1). В городе имеется 4318 домохозяйства, среднее число человек в которых — 3,31.

Населённые пункты Сербии